Lozoya (gemeente), gemeente in Madrid
Lozoya (rivier)